Universal EXTension (UEXT) — схема разъема, включающего в себя линию питания и три последовательных интерфейса передачи данных: UART, I2C, SPI. Разработан компанией Olimex и является открытым и бесплатным. Использует 10-контактную цоколёвку в виде массива штырей 2x5 с шагом 2,54 мм.

Разъём 

UEXT-разъём состоит из 10 пинов, по 5 пинов в два ряда в пластиковой оправе. Расстояние между пинами - 2.54 мм. Разъём соединяется с 2x5 (10-pin) IDC-розеткой и обычно соединяется с плоским кабелем. UEXT-кабель называется 10-pin IDC Connector Ribbon Cable.

Технические характеристика 
UEXT разъём включает в себя линию питания и три последовательных интерфейса передачи данных: Asynchronous, I2C, SPI. Все пины поддерживают 3.3 вольтовую логику. Асинхронный интерфейс требует дополнительных схем для реализации физического уровня и разъемов для поддержки RS-232, RS-422, RS-485, DMX512, MIDI.

Примечания:
 Направление относительно хоста. I = Input, Вход, O = Output, Выход
 S = Питание, PP = Двухтактный выход (Push-Pull), OD = выход типа "открытый коллектор" (Open-Drain), все ножки работают с логическими напряжениями в 3.3В

Примеры использования 

Olimex широко использует разъёмы UEXT в своих платах и разработало большое количество дополнительных модулей, подключаемых по UEXT.
UEXT I/O Boards
 Olimex UEXT Boards
Host Boards
 Olimex Olimexino, 16 MHz Atmel ATmega328 (AVR)
 Olimex LPC-P1114, 50 MHz NXP LPC1114 (ARM Cortex-M0)
 Olimex DuinoMite, 80 MHz MicroChip PIC32MX795 (PIC32)
 Olimex STM32-P207, 120 MHz ST STM32F207 (ARM Cortex-M3)

Примечания

Ссылки 
 UEXT connector webpage
 UEXT specification
 OLIMEX Ltd

Схемы
Электрические сигнальные коннекторы